The Maniac Cook é um filme mudo norte-americano em curta-metragem, do gênero dramático, dirigido por D. W. Griffith em 1909.

Elenco 
Anita Hendrie
Marion Leonard
Harry Solter
Clara T. Bracy
George Gebhardt
David Miles
Mack Sennett

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1909
Filmes de drama dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por D. W. Griffith
Filmes em língua inglesa
Filmes de curta-metragem
Filmes mudos
Filmes em preto e branco